Donatello se poate referi la:

Donatello, un pictor renascentist
Donatello, un personaj fictiv din seria de animații Țestoasele Ninja
Carmine Crocco (1830-1905) (cunoscut și ca Donatello), un jefuitor italian
David di Donatello, un premiu italian în cinematografie